Дми́трий Горбачёв:
 Горбачёв, Дмитрий Емельянович (род. 1937) — советский и украинский искусствовед, историк искусства, куратор, эксперт.
 Горбачёв, Дмитрий Филиппович (1919—1944) — Герой Советского Союза.